Opaline peut désigner :
 les opalines : des protistes zooflagellés, mesurant de , qui vivent dans l'intestin des vertébrés à sang froid ;
 l'opaline (nom féminin) : un verre à l’aspect blanc laiteux et aux reflets irisés ; ce nom est aussi utilisé pour désigner des objets faits de cette matière ;
 opaline (adjectif) : de couleur vert moyen, pâle et laiteux, tirant légèrement sur le bleu, qui a l'aspect de l'opale ;
 l'opaline (nom, féminin ?) : un liquide visqueux défensif sécrété par les aplysies.

Voir aussi 

 Opalin
 Opale

Homonymie